Таталтепек де Валдес има више значења:

 Општина Таталтепек де Валдес (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Таталтепек де Валдес (Таталтепек де Валдес, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику